Sukasari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,99, long 108,35), 
 Desa Sukasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,82, long 108,46), 
 Desa Sukasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,38, long 108,25), 
 Desa Sukasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,29, long 107,77), 
 Desa Sukasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,82, long 107,19), 
 Desa Sukasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,54, long 107,73), 
 Kecamatan Sukasari, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Sukasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,88, long 107,79), 
 Desa Sukasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,88, long 107,13), 
 Desa Sukasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,61, long 107,28), 
 Desa Sukasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,38, long 107,10), 
 Desa Sukasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,99, long 107,34), 
 Desa Sukasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,89, long 106,89), 
 Desa Sukasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,08, long 107,33), 
 Desa Sukasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,37, long 107,42), 
 Desa Sukasari (administrativ by i Indonesien, Banten), 

Robotskapade Indonesienförgreningar